Нау́м Архи́пович Ни́конов (1873—1925) — офицер Русской императорской армии (полковник), участник Первой мировой войны, затем — генерал-хорунжий армии УНР.

Биография 
Из мещан Полтавской губернии, православного вероисповедания. Окончил неполный курс Полтавской духовной семинарии.

15 августа 1891 года поступил на военную службу в 36-й пехотный Орловский полк (Кременчуг) охотником (добровольцем) на правах вольноопределяющегося. 21 июля 1893 получил унтер-офицерское звание, 1 сентября 1893 командирован на учёбу в Чугуевское пехотное юнкерское училище. 4 августа 1895 окончил курс училища по 2-му разряду и в звании подпрапорщика направлен на службу в 48-й пехотный Одесский полк, 3 сентября 1896 произведен в подпоручики.

С 15 мая 1901 — поручик (со старшинством с 03.09.1900), служил в 48-м пехотном Одесском полку (Каменец-Подольский); с 10 октября 1904 — штабс-капитан (со старшинством с 03.09.1904), —  в 35-м пехотном Брянском полку (Кременчуг). 30 ноября 1906 — 19 октября 1907 был прикомандирован к  штабу Киевского военного округа, затем переведен в 33-й пехотный Елецкий полк (Полтава); с 26 февраля 1912 — командующий 2-й роты. С 20 марта 1912 — капитан (со старшинством с 03.09.1908).

Участник Первой мировой войны. С начала войны — командир батальона 33-го пехотного Елецкого полка 9-й пехотной дивизии; подполковник ( от 14.11.1914, со старшинством с 30.08.1914). С января 1916 — командир 673-го пехотного Прилуцкого полка; полковник (ВП от 14.05.1916, со старшинством с 19.07.1915). На войне был ранен и контужен. Награждён многими орденами и Георгиевским оружием.

Осенью 1917, в ходе революционных преобразований и украинизации частей русской армии, перевёлся в 1-й Украинский (бывший 34-й армейский) корпус, возглавил 3-й Украинский казацкий (бывший 415-й пехотный Бахмутский) полк 1-й Украинской казацкой дивизии войск Центральной Рады.

С 6 января 1918 — начальник 1-й Украинской дивизии войск Центральной Рады, впоследствии армии УНР и затем армии Украинской Державы. С 8 июня 1918 — полковник, командир бригады и помощник начальника 2-й пехотной дивизии армии Украинской Державы (бывшей 1-й Украинской 1-го Украинского корпуса). С 30 декабря 1918 — начальник 1-й пехотной дивизии (впоследствии 1-й Волынской дивизии) Действующей армии УНР, полковник армии УНР.

Начальник 4-й Серожупанной дивизии (с 02.10.1919). Помощник начальника Сводной Волынской дивизии (с 31.10.1919). 

Участник 1-го Зимнего похода армии УНР. В феврале-апреле 1920 из-за болезни А. Загродского, начальника Сводной Волынской дивизии, исполнял его обязанности.

С 27 сентября 1920 — командующий запасными войсками УНР.

5 октября 1920 получил чин генерал-хорунжего. С ноября 1920 с остатками войск армии УНР интернирован в Польше. С 27 ноября 1921 — в распоряжении военного министра УНР в изгнании.

Умер 7 ноября 1925 года в Калише (Польша), в лагере для эмигрантов, бывших интернированных воинов-украинцев. Похоронен на украинском воинском кладбище в Щипёрно.

Награды 
 Орден Святого Станислава III степени (1906)
 Орден Святой Анны III степени (1910)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святого Станислава II степени (1914)
 Орден Святой Анны II степени с мечами (ВП от 21.01.1915)
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 07.11.1915)
 Георгиевское оружие (утв. ВП от 20.11.1915, — 
 Орден Святого Владимира III степени с мечами (ВП от 26.11.1916)
 Высочайшее благоволение (ВП от 01.12.1916; «за отличия в делах...»)
 мечи к ордену Святого Станислава II степени (ВП от 13.04.1917)
 Знак отличия УНР «Железный крест „За Зимний поход и бои“» (1921)

Примечания

Источники 
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1909 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1909. С. 1080.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1910 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1910. С. 1123.
 Высочайшие приказы за 1893—1913 годы. 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Никонов Наум Архипович, 33-й пехотный Елецкий полк. 
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 33-го пехотного Елецкого полка к 1 января 1914 года. 
 Офицеры РИА // Никонов Наум Архипович. 
 Русская армия в Первой мировой войне // Никонов Наум Архипович. 
 Тинченко Я. Ю.  Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга I. — К. : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4.
 Тинченко Я. Ю.  Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга II. — К. : Темпора, 2011. — 355 с. — ISBN 978-617-569-041-3.
  Довідник з історії України / за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. — К. : Генеза, 2001. — ISBN 966-504-439-7.

Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Генерал-хорунжие (УНР)